Nørhede kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørhede (Astrup Sogn) – en bebyggelse i Astrup Sogn
 Nørhede (Lyne Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lyne Sogn
 Nørhede (Måbjerg Sogn) – en bebyggelse i Måbjerg Sogn
 Nørhede (Nørre Omme Sogn) – en bebyggelse i Nørre Omme Sogn
 Nørhede (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn
 Nørhede (Sønder Nissum Sogn) – en bebyggelse i Sønder Nissum Sogn
 Nørhede (Thorning Sogn) – en bebyggelse i Thorning Sogn